Gemenea se poate referi la:

 Gemenea, Suceava
 Gemenea-Brătulești, Dâmbovița
 Râul Gemenea

Vezi și 
 Gemeni (dezambiguizare)